Torneo de París puede referirse a diferentes eventos celebrados en la ciudad de París, Francia:

 Torneo de París: torneo femenino de tenis (WTA) que se celebra anualmente y que también se llama Open Gaz de France.
 Masters de París: torneo masculino de tenis (ATP) que se celebra anualmente y con nombre oficial BNP Paribas Masters.
 Torneo de París: torneo anual de judo celebrado en la ciudad.
 Torneo de París: antiguo evento celebrado anualmente entre cuatro clubes de fútbol y que se disputaba en el Parque de los Príncipes.
 Torneo de Paris Île-de-France: torneo anual internacional de balonmano.

Véase también:

 París